Mit dem Namen Erzbistum San Juan werden zwei Bistümer bezeichnet:

 Erzbistum San Juan de Cuyo in Argentinien
 Erzbistum San Juan de Puerto Rico in den USA